Odru est un nom de famille français, porté notamment par :

 Louis Odru, 1918-2004, homme politique français, député de la Seine-Saint-Denis de 1962 à 1986 ;
 Madeleine Odru, née Madeleine Dissoubray, 1917-2012, militante, résistante et déportée française, épouse de Louis Odru.